Fred Miller peut désigner :
 Fred Miller (1873-?), un joueur gallois de rugby à XV ;
 Fred Miller (1906-1954), un joueur de football américain, ayant joué comme offensive tackle et membre du College Football Hall of Fame ;
 Fred Miller (né en 1940), un joueur de football américain, ayant joué comme defensive tackle ;
 Fred Miller (né en 1973), un joueur de football américain, ayant joué comme offensive tackle ;
 Fred Miller, un philosophe américain ;
 Fred Miller, un animateur américain.